Eranno är ett släkte av ringmaskar som först beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg och reinstated by Orensanz 1865 (emend. .  Eranno ingår i familjen Lumbrineridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Eranno